En secourisme, un chef de poste est un membre d'une association agréée de sécurité civile (AASC) désigné par son autorité d'emploi pour assurer le commandement d'un Dispositif Prévisionnel de Secours de Petite Envergure (DPS-PE) ou d'un poste de secours au sein d'un dispositif prévisionnel de secours de moyenne envergure (DPS-ME) ou d'un dispositif prévisionnel de secours de grande envergure (DPS-GE). 

Un chef de poste peut diriger jusqu'à 12 intervenants secouristes.

Formation et prérequis 

 Le chef de poste de poste doit obligatoirement être majeur
 Il doit être titulaire du certificat de compétences d'équipier secouriste - PSE 2

La plupart des AASC ont mis en place une formation initiale et continue obligatoire de chef de poste bien que cela ne soit pas imposé par le Référentiel National des Missions de Sécurité Civile (RNMSC). De plus, les chefs de poste sont généralement sélectionnés pour leur expérience en secourisme ainsi que pour leurs compétences et aptitudes en management, coordination, gestion de crise. etc. après avoir assurés des missions de chefs d'équipe.

Rôles 
Le chef de poste a pour mission de diriger l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour réaliser un DPS-PE, c'est-à-dire l'ensemble des moyens humains et matériel de premiers secours à personnes prépositionnés.

En fonction du Ratio d'Intervenant Secouriste (RIS) établit à partir de la grille d'évaluation des risques liés à l'évènement (définie dans le RNMSC), le chef de poste peut être amené à diriger jusqu'à 12 intervenants secouristes. Un stagiaire peut être ajouté. Il est alors placé sous la responsabilité directe du chef de poste. Le chef de poste ne peut prendre la responsabilité que d'un seul mineur.

Avant la mission, le chef de poste doit :
 prendre les consignes auprès de son autorité d'emploi (AASC) ;
 se doter d'un ordre de mission mentionnant le DPS et le type de mission ainsi que les moyens mis à disposition et les clauses techniques de la convention.

À son arrivée sur les lieux :
 il vérifie la concordance des clauses techniques de la convention (critère de dimensionnement du dispositif, logistique...) ;
 il met en place le dispositif et les modalités opératoires liées à l'évènement ;
 il contacte les secours publics pour signaler la mise en place d'un DPS.

Pendant la mission :
 il coordonne l'action du personnel mis à disposition pour le DPS ;
 il alerte ou fait alerter les secours ;
 il dirige la prise en charge des victimes jusqu'à l'arrivée des secours publics ;
 il se met immédiatement à disposition du Commandant des Opérations de Secours (COS) dès son arrivée sur les lieux.

Après la désactivation du DPS :
 il rend compte à son autorité d'emploi ;
 il assure la partie administrative du dispositif

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Poste de secours (France)

Prompt secours